Onomàstica:
Glaucó d'Atenes, polític i militar atenenc.
Glaucó (estafador), estafador que va obtenir una propietat presentant un fals testament 
Glaucó (rapsodista), escriptor grec, rapsodista i expositor d'Homer.
Glaucó (escriptor), escriptor grec
Glaucó de Tars, escriptor grec 
Glaucó de Teos, escriptor grec 
Glaucó (germà de Plató), germà de Plató i un dels dirigents del consell atenenc.